Ortolani est un patronyme italien porté notamment par :

 Leonardo Ortolani (né en 1967), auteur de bande dessinée italien ;
 Riz Ortolani (1926-2014), compositeur de musiques de films italien ;
 Serena Ortolani (née en 1987), joueuse italienne de volley-ball.

Personnage de fiction 
 Dino Ortolani, personnage de la série télévisée Oz, interprété par Jon Seda. 

Patronyme italien